School peut faire référence à :
 L'école.
 School, chanson du groupe rock Supertramp sortie en 1974.
 School, album de Eugene Chadbourne et John Zorn sorti en 1978.